Ksymena, Xymena – imię żeńskie pochodzenia hebrajskiego, żeński odpowiednik imienia Szymon, ukształtowany za pośrednictwem dawnego języka hiszpańskiego.

Ksymena, Xymena imieniny obchodzi 28 października.

Znane osoby noszące to imię:
 Simone Simon
 Xymena Zaniewska
 Simone Simons
 Simone Signoret 
 Simone Weil 

Żeńskie imiona semickie

fr:Simone